Михал Мертињак и Петр Пала су бранили титулу, али су изгубили у првом колу те године.

Гзавје Малис и Дик Норман су победили у финалу  Рафаела Надала и Бартоломеа Салва-Видала са 7–6(7–4), 7–6(7–4).

Носиоци

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
Жреб парова - Ченај 2007.

Отворено првенство Ченаја у тенису 2007.
Отворено првенство Ченаја у тенису — парови